Op Roland Garros 2010 speelden de heren van 23 mei tot en met 6 juni de wedstrijden. Titelverdediger was de huidige nummer één, Roger Federer. Hij werd echter uitgeschakeld in de kwartfinale door de Zweed Robin Söderling. Op 6 juni wist de Spanjaard Rafael Nadal van diezelfde Söderling in de finale met drie sets te winnen. Daarmee behaalde de Spanjaard zijn vijfde toernooizege in Parijs en werd hij opnieuw nummer 1 op de ATP-ranking.

Algemeen

Geplaatste spelers 
{| class="wikitable" style="font-size: 85%; white-space:nowrap;"
! align="center" | Nr.
! align="center" | Speler
! align="center" | Rang 
! align="center" | Prestatie
! align="center" | Uitgeschakeld door
!
! align="center" | Nr.
! align="center" | Speler
! align="center" | Rang 
! align="center" | Prestatie
! align="center" | Uitgeschakeld door
|-
| 1. ||  Roger Federer ||align="center"|1||Kwartfinale || Robin Söderling || || 17. ||  John Isner||align="center"|19 ||Derde ronde || Tomáš Berdych
|-
| 2. ||  Rafael Nadal || align="center"|2||Winnaar || || || 18. ||  Sam Querrey||align="center"|21 || Eerste ronde||  Robby Ginepri
|-
| 3. ||  Novak Đoković ||align="center"|3||Kwartfinale || Jürgen Melzer || || 19. ||  Nicolás Almagro|| align="center"|22|| Kwartfinale ||  Rafael Nadal
|-
| 4. ||  Andy Murray || align="center"|4|| Vierde ronde ||  Tomáš Berdych || || 20. ||  Stanislas Wawrinka||align="center"|24 ||Vierde ronde ||  Roger Federer
|-
| 5. ||  Robin Söderling || align="center"|7||Finale || Rafael Nadal || || 21. ||  Tommy Robredo||align="center"|25|| Eerste ronde ||  Viktor Troicki
|-
| 6. ||  Andy Roddick|| align="center"|8||Derde ronde || Tejmoeraz Gabasjvili || || 22. ||  Jürgen Melzer || align="center"|26|| Halve finale ||  Rafael Nadal
|-
| 7. ||  Fernando Verdasco || align="center"|9|| Vierde ronde ||  Nicolás Almagro || || 23. ||  Ernests Gulbis||align="center"|27 || Eerste ronde||  Julien Benneteau
|-
| 8. ||  Jo-Wilfried Tsonga||align="center"|10|| Vierde ronde ||  Michail Joezjny || || 24. || Thomaz Bellucci || align="center"|28|| Kwartfinale||  Rafael Nadal
|-
| 9. ||  David Ferrer|| align="center"|11||Derde ronde || Jürgen Melzer || || 25. ||  Marcos Baghdatis|| align="center"|29|| Derde ronde ||  Andy Murray
|-
| 10. ||  Marin Čilić|| align="center"|12|| Vierde ronde ||  Robin Söderling || || 26. ||  Juan Mónaco|| align="center"|30||Eerste ronde ||  Grega Žemlja
|-
| 11. ||  Michail Joezjny|| align="center"|13||Kwartfinale || Tomáš Berdych || || 27. ||  Feliciano López|| align="center"|31||Eerste ronde ||  Julian Reister
|-
| 12. ||  Fernando González|| align="center"|14||Tweede ronde || Oleksandr Dolgopolov || || 28. ||  Lleyton Hewitt|| align="center"|33|| Derde ronde||  Rafael Nadal
|-
| 13. ||  Gaël Monfils|| align="center"|15|| Tweede ronde ||  Fabio Fognini || || 29. ||  Albert Montañés ||align="center"|34 || Derde ronde || Robin Söderling
|-
| 14. ||  Ivan Ljubičić|| align="center"|16|| Derde ronde ||  Thomaz Bellucci || || 30. ||  Philipp Kohlschreiber|| align="center"|35 || Derde ronde|| Fernando Verdasco
|-
| 15. ||  Tomáš Berdych ||align="center"|17|| Halve finale ||  Robin Söderling || || 31. ||  Victor Hănescu||align="center"|37 ||Derde ronde || Novak Đoković
|-
| 16. ||  Juan Carlos Ferrero||align="center"|18|| Derde ronde ||  Robby Ginepri || || 32. ||  Guillermo García López|| align="center"|38 || Tweede ronde'' ||  Thiemo de Bakker
|}

 Prijzengeld en ATP-punten 

 Toernooischema 

 Laatste 8 

 Deel 3 

| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=7
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Kevin Anderson
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=64
| RD1-score14-5=1
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Jorge Aguilar
| RD1-score15-1=67
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= Tomáš Berdych
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= A Murray
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= JI Chela
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Granollers
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=2
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= M Baghdatis
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=17
| RD2-team05= J Isner
| RD2-score05-1=63
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Chiudinelli
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=63
| RD2-score06-3=67
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=4
| RD3-team01= A Murray
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=0
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=25
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=2
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=17
| RD3-team03= J Isner
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= T Berdych
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=4
| RD4-team01= A Murray
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=15
| RD4-team02=

Deel 4 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde
| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Michail Joezjny
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Michał Przysiężny
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Michael Yani
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=64
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=10
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Lukáš Lacko
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=65
| RD1-score04-5=12
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Philipp Petzschner
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=2
| RD1-score05-4=5
| RD1-score05-5=7
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Carsten Ball
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=7
| RD1-score06-5=9
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Viktor Troicki
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= Tommy Robredo
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=3
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=32
| RD1-team09=

Onderste helft

Deel 5 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Andy Roddick
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=7
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Jarkko Nieminen
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=64
| RD1-score02-5=3
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Eduardo Schwank
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4=0
| RD1-score03-5=r
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Blaž Kavčič
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=4
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05={{nowrap| Tejmoeraz Gabasjvili}}
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Daniel Köllerer
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=1
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Grega Žemlja
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=6
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= Juan Mónaco
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=5
| RD1-score08-4=3
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=22
| RD1-team09= Jürgen Melzer
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Dudi Sela
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Mischa Zverev
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Nicolas Mahut
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Xavier Malisse
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Simon Greul
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=67
| RD1-score14-3=4
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= David Guez
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= David Ferrer
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= A Roddick
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= B Kavčič
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= T Gabasjvili
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= G Žemlja
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=1
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=22
| RD2-team05= J Melzer
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= N Mahut
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=67
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= X Malisse
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=0
| RD2-score07-4=r
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= D Ferrer
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=2
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= A Roddick
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=2
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= T Gabasjvili
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=22
| RD3-team03= J Melzer
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=7
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=9
| RD3-team04= D Ferrer
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3=61
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= T Gabasjvili
| RD4-score01-1=66
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=1
| RD4-score01-4=4
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=22
| RD4-team02= J Melzer
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=6
| RD4-score02-5= 
}}

 Deel 6 

| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=6
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Thiago Alves
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Fernando González
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= F Verdasco
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=0
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= F Serra
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Seppi
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= P Kohlschreiber
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=19
| RD2-team05= N Almagro
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= S Darcis
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=5
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07={{nowrap| A Dolgopolov}}
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=12
| RD2-team08= F González
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=3
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=7
| RD3-team01= F Verdasco
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=61
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02=30
| RD3-team02= P Kohlschreiber
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4=7
| RD3-score02-5=4
| RD3-seed03=19
| RD3-team03= N Almagro
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=4
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=7
| RD4-team01= F Verdasco
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=1
| RD4-score01-4=4
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=19
| RD4-team02=

 Deel 8 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde
| RD1-seed01=14
| RD1-team01= Ivan Ljubičić
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Yen-hsun Lu
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Michael Berrer
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=1
| RD1-score03-5=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Mardy Fish
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=6
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Pablo Andújar
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Simone Bolelli
| RD1-score06-1=62
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Michaël Llodra
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= Thomaz Bellucci
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=28
| RD1-team09= Lleyton Hewitt
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Jérémy Chardy
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Denis Istomin
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3='''6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Benjamin Becker
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2010